Siculo – proprio del popolo dei Siculi
Siculo – lingua dei Siculi
Siculo – mitico ed eponimo re dei Siculi
Siculo – nome alternativo della lingua siciliana

Persone
Diodoro Siculo – storico siceliota dell'antichità
Giorgio Siculo – monaco ed eretico italiano
Miteco Siculo – cuoco e scrittore siceliota